Побладо Синко има више значења:

 Побладо Синко, Нуево Виља Охитлан (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Побладо Синко (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику